We Care a Lot – pierwszy album amerykańskiego zespołu Faith No More wydany w 1985 roku.

Lista utworów

Twórcy 
 Mike Bordin – perkusja
 Roddy Bottum – keyboard
 Billy Gould – gitara basowa
 "Big" Jim Martin – gitara
Chuck Mosley - wokal

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1985
Albumy Faith No More